PTO steht für:

 Paid Time Off, englisch für bezahlter Urlaub
 Pacific Theater of Operations, die militärischen Aktionen im Pazifikkrieg, siehe Pazifikkrieg #USA und Alliierte
 Part Time Operation, englisch für „nur zeitweise in Betrieb“; siehe Abkürzungen/Luftfahrt/L–R#PT
 Patent and Trademark Office, Patentamt der Vereinigten Staaten
 Please Turn Over, englisch für „bitte wenden“; siehe Abkürzungen/Luftfahrt/L–R#PT
 Power take-off, englisch für Nebenabtrieb
 Professional Triathletes Organisation, eine Non-profit-Organisation für Langdistanz-Triathleten

PtO steht für:
 Platin(II)-oxid, chemische Verbindung

Pto steht für:
 Personentriebzug/Omnibus, ehemalige Zuggattung der Deutschen Bundesbahn, siehe Schienenbus #Deutschland

pto steht für:
 ISO 639-3-Code für die Sprache der Zo’é

Abkürzung